Sure o SURE puede referirse a las siguientes acepciones:
 SuRe, estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente.
 SURE, (SUstainable REsources Verification Scheme) Criterios de verificación de recursos sostenibles.
 SURE, una productora chilena de películas.

Música 
 Sure, el sencillo del grupo Every Little Thing.